Nardostachys jatamansi - planta
Nardò - na Itália
Giovanni Domenico Nardo - médico e naturalista italiano
Nardo di Cione - artista italiano
Volkswagen Nardo - modelo de automóvel
O Nardo - canção gravada pela banda cristã brasileira Trazendo a Arca
Nardo Fotballklubb - clube de futebol da região de Nardo, na Noruega

Desambiguação